Leroy Township (comté d'Audubon, Iowa)
Leroy Township (comté de Benton, Iowa)
Leroy Township (Pennsylvanie)
Leroy Township (Missouri)
Leroy Township (comté de Boone, Illinois)